Die UK Championship 2004 war ein Snookerturnier, das vom 15. bis 28. November 2004 im Barbican Centre in York ausgetragen wurde. Unmittelbar nachdem er beim British Open im Finale verloren hatte, erreichte Stephen Maguire erneut das Finale. Diesmal siegte er klar gegen den Engländer David Gray mit 10:1.

Für David Gray war es nicht nur sein erstes großes Finale – bei den Scottish Open stand er vorher schon zweimal im Endspiel –, ihm gelang in der Runde der letzten 32 das erste Maximum Break seiner Karriere. Es war zugleich das 50. offizielle 147er-Break der Snookergeschichte. Kurioserweise war es nicht das höchste Break des Turniers: Jamie Burnett kam in der zweiten Qualifikationsrunde dank eines Free Balls auf 148 Punkte, der höchsten überhaupt jemals im Profisnooker offiziell erzielten Breakpunktzahl. Da es da aber keine Fernsehübertragung gab, bekam der Schotte nicht einmal eine Prämie.

Preisgeld 
Beim Preisgeld gab es erneut einen deutlichen Einschnitt von 90.000 £, es sank damit unter das Niveau von 2000. Nur dank der Bonusprämie für das Maximum Break blieb die Summe über einer halben Million £. Die Siegerprämie fiel auf die Mitte der 1990er übliche Höhe um 14.500 £. Zwar stieg die Prämie für Verlierer von Viertel- und Achtelfinale sogar an, da aber nicht mehr die letzten 96, sondern nur noch die Top 64 bedacht wurden, kam die große Ersparnis zustande. Zuletzt gab es 1992 nur für die letzten 64 ein Preisgeld.

Qualifikation 
Nicht nur am Geld wurde bei dieser Ausgabe der UK Championship gespart, nur 96 statt wie zuletzt 128 Spieler wurden zum Turnier zugelassen, weshalb auch nur drei statt vier Qualifikationsrunden notwendig waren. Sie fanden vom 14. bis 19. Oktober statt.

Hauptturnier 
Am Modus des Hauptturniers hatte sich nichts geändert. 16 Spieler aus der Qualifikation trafen ab 15. November auf 16 für die erste Runde gesetzte Spieler. Die Sieger spielten dann gegen die 16 bestplatzierten Spieler der Weltrangliste das Turnier zu Ende.

Runde 1

Runde 2 bis Finale

Century-Breaks 
49 Century-Breaks waren im Vergleich zu den Vorjahren für die letzten 48 kein hoher Wert, dafür schaffte Finalist David Gray ein Maximum Break. Vor dem Hauptturnier in der Qualifikationsphase hatte Jamie Burnett mit Hilfe eines Free Balls sogar ein Break von 148 Punkten erzielt. Spieler mit den meisten Breaks von 100 oder mehr Punkten war Sieger Stephen Maguire, seine 10 Centurys waren der drittbeste Wert seit Bestehen des Turniers.

Centurys in der Runde der letzten 48 sind kursiv dargestellt, sie zählten nicht für Breakprämie, die nur für die TV-Phase vergeben wurde.

Quellen 

2004
Snookerveranstaltung 2004
Billardturnier in York